Martín Domínguez puede referirse a:

 Martín Domínguez Barberá (1908-1984), periodista y autor teatral español;
 Martín Domínguez Esteban (1897-1970), arquitecto español;
 José Antonio Martín Domínguez (1964-), futbolista internacional español.